Janów může označovat:

Sídlo v Polsku

 Janów (Gmina Bełchatów), obec v Lodžském vojvodství, v okrese Bełchatów, ve stejnojmenné gmině
 Janów (Gmina Zelów), obec v Lodžském vojvodství, v okrese Bełchatów, v gmině Zelów

Sídlo v Bělorusku

 Ivanava, město v Brestské oblasti v Bělorusku

Sídlo na Ukrajině

 Ivaniv (Kalynivka), vesnice ve Vinnycké oblasti na Ukrajině

Externí odkazy